All This Way si può riferire a:
 All This Way, un album di Amanda Fondell del 2011
 All This Way, un singolo di Amanda Fondell del 2011